Osoby o tym nazwisku:
 Matúš Bero – słowacki piłkarz
 Mieczysław Bero – polski wojskowy

Inne:
 Bero elegans – jedyny przedstawiciel rodzaju Bero